

Середня Борзя — річка в Забайкальському краї, ліва притока Аргуні
 Середня Борзя — село, Калганський район, Забайкальський край